KONA eller Kona kan have flere betydninger:
 Kona-kaffe – en variant af (Coffea arabica), bliver dyrket på øen Hawaii (The big Island)
 Kona International Airport – (Keahole Airport) (IATA: KOA, ICAO: PHKO) er en amerikansk lufthavn beliggende ved kysten ca. 10 km nord for Kailua Kona på øen Hawaii (The big Island)
 Kailua-Kona (Hawaii) – mindre by beliggende på vestsiden af øen Hawaii (The big Island)
 Kona, område (Hawaii) – beliggende på vestsiden af øen Hawaii (The big Island)
 Kona (kunstvandingssystem)